Euskadi: equip ciclista basc de 1995 a 1997, posteriorment conegut com a Euskaltel-Euskadi
 Euskadi: equip ciclista basc de 2013 a 2014, anteriorment conegut com a Orbea